Pilsbryna castanea är en snäckart som beskrevs av H. B. Baker 1931. Pilsbryna castanea ingår i släktet Pilsbryna och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
castanea